Burg Rothenfels steht für:

 Burg Rothenfels (Rothenfels) bei Rothenfels in Unterfranken
 Burg Rothenfels (Oberwölz) in Oberwölz, Steiermark
 Burgruine Rothenfels bei Immenstadt im Allgäu
 Burgstall Rothenfels, Landkreis Neumarkt, Oberpfalz